Joy Gannon (1928-) est une joueuse de tennis britannique.
Rich Gannon (1965-) est un joueur américain de football américain.
Marylin Star, née Kathryn Gannon (1969-), actrice pornographique canadienne.